Il singolare del torneo di tennis Swedish Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Corrado Barazzutti 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Björn Borg (campione)
 Corrado Barazzutti (finale)
 Balázs Taróczy (semifinali)
 Kjell Johansson (quarti di finale)

 Chris Lewis (quarti di finale)
 Ray Moore (quarti di finale)
 Mike Fishbach (primo turno)
 Colin Dowdeswell (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1978